NFS syfta på:

 NFS – författningssamling från Naturvårdsverket
 NFS – en racingspelserie, se Need for Speed
 NFS – ett protokoll som utvecklades av Sun Microsystems, se Network File System
 NFS – ett samarbetsorgan för 15 fackliga centralorganisationer i Norden, se Nordens Fackliga Samorganisation